

Станичне — село, Ісетський район, Тюменська область
 Станичне — село, Сладковський район, Тюменська область

Станичне — село, Сумська область, Великописарівський район
 Станичне — село, Харківська область, Нововодолазький район

Див. також 
 Станично-Луганське
 Станиченська